Höse ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Höse (1909–1968), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Höse (* 1967), deutscher Politiker (AfD)